Le  Grand Prix moto du Japon 2008 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 26 au  sur le Circuit de Motegi.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2008